Набхани, ан-Набхани () — арабская фамилия и нисба.

 Такиюддин ан-Набхани (1909—1977) — исламский богослов, основатель международной панисламистской партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
 Ан-Набхани, Фатима (род. 1991) — оманская теннисистка; победительница 16 турниров ITF (семь — в одиночном разряде).